Le terme « francisation » désigne une évolution ou une transformation visant à adopter certaines caractéristiques socioculturelles françaises :
 La francisation est l'acquisition du français comme langue principale.
 La francisation désigne la transformation de mots d'origine étrangère, pour qu'ils aient une consonance plus commune en français : exemple : francisation des termes en latin scientifique.